Гарси́я I — имя ряда средневековых правителей Пиренейского полуострова:
 Гарсия I Семен — герцог Васконии (816—818).
 Гарсия I Галиндес — граф Арагона (820—833).
 Гарсия I Иньигес — король Памплоны (Наварры) (851/852—870/882).
 Гарсия I — король Леона (910—914).
 Гарсия I Санчес — король Наварры (925—970) и граф Арагона (943—970).
 Гарсия I Фернандес — граф Кастилии (970—995).